Фінал Кубка УЄФА 1986—1987 — фінал шістнадцятого розіграшу Кубка УЄФА. Переможцем став шведський «Гетеборг», що обіграв шотландський клуб «Данді Юнайтед» із загальним рахунком 2-1 за сумою двох матчів.

Шлях до фіналу

Статистика матчів

Перша зустріч

Друга зустріч 

Підсумковий рахунок 2–1 на користь «Гетеборга».

Посилання 
 Кубок УЄФА 1986-87 на сайті УЄФА 
 Статистика Кубка УЄФА 1986-87 на сайті RSSSF 

1987 у футболі
Фінали Кубка УЄФА
Події 6 травня
Травень 1987